Ходжа́ва () — грузинская и абхазская фамилия.
 Ходжава, Генрих Шотаевич (род. 1937) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Ходжава, Гоча Джемалович (род. 1985) — грузинский и российский футболист.